Boek der Veranderingen, een klassieke tekst uit het oude China
I Ching (monnik) (635-713), een monnik uit de Tang-dynastie